Akustika 1 (ros. Акустика 1, pol. Akustyka 1) – pierwszy akustyczny album studyjny białoruskiego zespołu punk rockowego Daj Darogu!, zapisany i wydany w 2005 roku. Płyta została nagrana w domowym studiu wokalisty grupy Juryja Stylskiego i jest także uznawana za solowy album lidera Daj Darogu!. Na płycie znalazły się akustyczne wersje największych dotychczasowych hitów zespołu oraz premierowych piosenek. W charakterze ukrytego bonusu na albumie znalazł się także utwór „Sanie”.

Lista utworów

Twórcy 
 Juryj Stylski – wokal, gitara, mastering, muzyka i teksty
 Uładzimir Kiwaczuk – produkcja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny klip do piosenki „Supersession”
 Oficjalny klip do piosenki „Siemja urodow”

Albumy Daj Darogu!
Albumy muzyczne wydane w roku 2005
Albumy rockowe